Bubblegum () — шестой сольный альбом американского рок-музыканта Марка Ланегана, изданный в 2004 году.

История создания 
Принять участие в создании альбома Марк пригласил множество своих знакомых музыкантов, таких как Пи Джей Харви, Джоша Хомме и Ника Оливери из Queens of the Stone Age, Даффа МакКагана и Иззи Стрэдлина (в прошлом из Guns N’ Roses), своего давнего соподвижника Грега Дулли, а также бывшую жену Венди Рэй Фаулер. Bubblegum записывался в течение года в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине.

Отзывы критиков 
Альбом получил однозначное одобрение критиков и стал самой коммерчески успешной работой Ланегана. Дэйв МакГонигл из журнала Stylus Magazine сказал о Bubblegum следующее: «Это, откровенно говоря, один из самых заметных и перспективных рок-альбомов, которые вы услышите в течение всего года. <…> Это альбом, который Ланеган, казалось, всегда собирался сделать; простим ему медлительность и погрузимся прямо в него [в альбом]».

Карл Уэрхам заметил, что в альбоме «недостаёт классики, зато есть множество других наполнителей, чтобы сделать идеальный альбом. Это один из самых сильных альбомов за долгое время».

На сайте Metacritic Bubblegum оценён в 85 баллов из 100, что свидетельствует о «всеобщем признании». На сайте Playlouder альбом описан как «страшный, волнующий, интимный, сексуальный, дикий и совершенно замечательный», обозреватель ресурса также заявил, что «Bubblegum вызывает сильное привыкание, будьте осторожны!» (игра слов: Bubblegum — жевательная резинка и название альбома).

Список композиций

Участники записи 
 Марк Ланеган — вокал, гитара
 Пи Джей Харви — вокал, бэк-вокал
 Крис Госс — гитара, фортепиано, бэк-вокал
 Трэйси Чисхолм — драм-машина
 Молли МакГуайр — бас-гитара, бэк-вокал
 Альдо Страйф — синтезатор, фортепиано, орган
 Дэвид Катчинг — орган
 Венди Рэй Фаулер — фортепиано, бэк-вокал
 Джош Хомме — гитара, бас-гитара, ударные
 Кени Ричардс — ударные
 Джим Винсент — электронные барабаны
 Майк Джонсон — гитара
 Ян Мур — бэк-вокал
 Бакка Аллен — орган
 Ален Йоханнес — гитара, бэк-вокал, бас-гитара, ударные, электронные барабаны, синтезатор, клавишные
 Наташа Шнайдер — бэк-вокал
 Бретт Нетсон — бэк-вокал
 Грег Дулли — бэк-вокал
 Ник Оливери — бэк-вокал, бас-гитара
 Джонатан Руссо — бэк-вокал
 Иззи Стрэдлин — бэк-вокал
 Дафф МакКаган — бэк-вокал
 Трой Ван Левен — фортепиано, гитара
 Джои Кастильо — ударные
 Джон Кастнер — бэк-вокал, гитара
 Эдди Нэппи — бас-гитара
 Димитри Коатс — ударные, гитара, фортепиано
 Матиас Шнибургер — бэк-вокал, гитара, фортепиано
 Мелани Кэмпбелл — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Discogs
 Рецензия BBC

Альбомы 2004 года
Альбомы Марка Ланегана
Альбомы Beggars Banquet Records